Viret ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Viret (1822–1898), französischer Kirchenmusiker und Komponist
 Gérald-Brice Viret (* 1967), französischer Journalist und Medienmanager
 Jacques Viret (* 1943), französischer Musikwissenschaftler Schweizer Ursprungs
 Jean-Philippe Viret (* 1959), französischer Jazzmusiker
 Louis Viret (1917–1974), französischer Schauspieler
 Pierre Viret (1511–1571), Schweizer Reformator